Angelo Gatti (Ronta, 1724 – Napoli, 1798) – medico illuminista italiano, dedito alla pratica della variolizzazione, per la prevenzione del vaiolo, in Italia e in Francia.
 Angelo Gatti (Capua, 1875 – Milano, 1948) – generale italiano, narratore e scrittore di cose militari.